

Hydronyme 
 Gargilesse, une rivière française, qui coule dans les départements de la Creuse et de l'Indre.

Musique 
 Gargilesse, un album de Florent Marchet sorti le  sous le label Barclay.

Toponyme 

 Gargilesse-Dampierre, une commune française, située dans le département de l'Indre, en région Centre-Val de Loire.